Andriana är en blandning av namnen Andrea och Adriana. Namnet är en nutida form. Andriana är ett namn från Madagaskar, ursprungligen använt för kungligheter.

Den 31 december 2014 fanns det totalt 47 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Andriana, varav 36 bar det som tilltalsnamn.

Namnsdag i Sverige: saknas

Källor

Kvinnonamn